Prima faida di Scampia (anche faida di Secondigliano)  - conflitto di clan camorristici incominciato ad ottobre 2004 e finito nel 2005 con "colpi di coda" nel 2007
 Seconda faida di Scampia - conflitto di clan camorristici incominciato ad agosto 2012 e finito a dicembre del medesimo anno, con dei "colpi di coda" avvenuti nel periodo 2013-2014
 Terza faida di Scampia